von Euw ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys von Euw (1921–2010), Schweizer Pfarrer und Brauchtumspfleger.
 Anton von Euw (1934–2009), Schweizer Mediävist und Hochschullehrer
 Damian von Euw (* 1998), Schweizer Ringer